Elisabeth Binz-Winiger (1890-1981), Zwitserse journaliste en feministe
 Binz (motorfiets) een Duits scooter- en motorfietsmerk
 Binz (Rügen), een plaats op het Duitse eiland Rügen
 Station Ostseebad Binz,  een spoorwegstation in die plaats